2 miejscowości w Polsce: 
 Radzie – wieś w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Jaświły 
 Radzie – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Wydminy